Canale kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Canale, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo, 
 Canale, Rovigo, ort, Veneto, Provincia di Rovigo, 
 Canale, Avellino, ort, Kampanien, Provincia di Avellino, 
 Canale, Verona, ort, Veneto, Provincia di Verona, 
 Canale, Reggio Calabria, ort, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria,

Se även
 Canal – flera

Robotskapade Italienförgreningar